BSG80 - The Night the Cylons Landed is de naam van twee afleveringen van de sciencefictionserie Galactica 1980

 BSG80 - The Night the Cylons Landed (1)
 BSG80 - The Night the Cylons Landed (2)